Бехер:

 Бехер («молодой верблюд») — второй сын Вениамина (Быт 46:21 и след.; 1Пар 7:6,8), один из 14 сыновей и внуков Рахили, переселившихся вместе с Иаковом в Египет.

Фамилия 
 Бехер, Альфред Юлиус (1803—1848) — один из вождей революции 1848 года в Австрии.
 Бехер, Зигфрид (1806—1873) — австрийский статистик и политэконом.
 Бехер, Иоганнес Роберт (1891—1958) — немецкий поэт, министр культуры ГДР.
 Бехер, Иоганн Иоахим (1635—1682) — немецкий химик и врач.
 Бехер, Лилли (1901—1978) — немецкая писательница и публицист, супруга Иоганнеса Р. Бехера.
 Бехер, Михай (1924—1993) — венгерский пианист.
 Бехер, Ульрих (1910—1990) — немецко-австрийский писатель и драматург.
 Бехер, Курт (1909—1995) — офицер СС, участвовавший в организации т. н. «поезда Кастнера»

Примечания